Phascolosomatidae är en familj av stjärnmaskar. Phascolosomatidae ingår i ordningen Phascolosomatiformes, klassen Phascolosomatidea, fylumet stjärnmaskar och riket djur. I familjen Phascolosomatidae finns 44 arter. 

Phascolosomatidae är enda familjen i ordningen Phascolosomatiformes. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri 

Stjärnmaskar
Phascolosomatidae